Schmude ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Schmude (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Schmude (* 1936), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Schmude (Geograph) (* 1955), deutscher Wirtschaftsgeograph und Tourismuswissenschaftler
 Magdalena Schmude (* 1982), deutsche Ruderin
 Michael von Schmude (* 1939), deutscher Politiker (CDU), MdB
sowie
 Schmude (Adelsgeschlecht), kaschubisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Smuda